Майра может означать:

Персонажи древнегреческой мифологии
 Одна из двух мифологических героинь. Одиссей в поэме Гомера, рассказывая Алкиною о своем сошествии в Аид, говорит, что среди прочих видел душу Майры, но при этом неясно какую из двух:
 Мэра (дочь Прета) — спутница Артемиды, убита богиней за то, что сошлась с Зевсом.
  — жена , сына Ликаона, эпонима Тегеи. В Тегее были могильные памятники Тегеата и Майры.
 Мэра — собака Икария, которая привела его дочь Эригону к трупу хозяина.
 Майра — собака Ориона, астральной ипостасью которой является Сириус.

Прочее
 Майра (река) — река в Италии.
 Майра — женское имя.

См. также 
 Мейра
 Мухамед-кызы, Майра

Примечания